Иса Юсуф Альптекин (1901, Йенгисар, Кашгар, Китайская империя — 17 декабря 1995, Стамбул, Турция) — уйгурский политик, участник уйгурского движения за независимость.

В период 1933—1934 г. занимал должность генерального секретаря Национального собрания Исламской республики Восточный Туркестан. В отличие от большинства деятелей республики, склонявшихся к сотрудничеству с коммунистами, Альптекин был последовательным антикоммунистом, и сотрудничал с Гоминьданом.

После победы коммунистов в 1949 г. он скрывался в индийской части Кашмира, а затем бежал в Турцию в 1954 году. Там он получил турецкое гражданство. Находясь в Турции, Альптекин продолжал сотрудничать с Гоминьданом на Тайване. Также поддерживал тесные отношения с лидером турецких националистов А. Тюркешем.

Скончался 17 декабря 1995 года в Стамбуле в возрасте 94 лет. В торжественном похоронном шествии приняли участие около миллиона человек.

Иса Альптекин — отец политика Эркина Альптекина, который живёт в Германии.

Литература 
 

Правозащитники Китая
Диссиденты Китая
Персоналии:Уйгуры
Умершие в 1995 году
Родившиеся в 1901 году
Политики XX века